Amina Pirani Maggi (1892-1979), actrice italienne ;
 Aymo Maggi (1903–1961), pilote automobile italien ;
 Blairo Maggi (né en 1956), homme politique et homme d'affaires brésilien ;
 Carlo Maggi, latinisé Carolus Magius et francisé Charles Magius (mort vers 1587), citoyen et un voyageur vénitien ;
 Carla Maria Maggi (1913-2004), artiste peintre italienne1 ;
 Carlo Maria Maggi (1630-1699), poète italien ;
 Carlos Maggi (1922–2015), avocat, historien, journaliste, dramaturge et homme de lettres uruguayen ;
 Cesare Maggi (1881-1961), peintre italien ;
 Émile Maggi (1908-1986), athlète français spécialiste de la marche athlétique ;
 Gian Antonio Maggi (1856–1937), mathématicien et physicien italien ;
 Girolamo Maggi (1523-1572), savant et ingénieur militaire italien ;
 Janek Mäggi (né en 1973), homme politique estonien ;
 Jean-Pierre Maggi (né en 1944), homme politique français ;
 Julius Maggi (1846–1912), entrepreneur suisse ;
 Luigi Maggi (1867–1946), acteur et réalisateur italien ;
 Marco Maggi (né en 1957), artiste uruguayen ;
 Maurren Maggi (née en 1976), athlète brésilienne ;
 Sébastien Maggi  (1414-1496), dominicain italien reconnu bienheureux par l'Église catholique.

Divers 
 Maggi, marque d'aide culinaire du groupe Nestlé.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien